Sanja Vujović (rođena Damnjanović, 25. maj 1987, Beograd, SFR Jugoslavija) bivša je srpska rukometašica i reprezentativka Srbije. Igrala je na poziciji levog beka.

Uspesi

Prvenstvo Slovenije:
Prvak: 2009

Kup Slovenije:
Pobednik: 2009

Super liga Srbije za žene:
Prvak: 2010, 2011

Kup Srbije za žene:
Pobednik: 2010, 2011

Evropsko prvenstvo:
Četvrto mesto: 2012
Svetsko prvenstvo:
Srebrna medalja: 2013

 Idealni tim Evropskog prvenstva 2012.

Izvori 

Rođeni 1987.
Спортисти из Београда
Српске рукометашице
Биографије живих особа